Walser (volk), een Allemannische volksstam uit het Alpengebied
Martin Walser, een Duitse schrijver
Robert Walser, een Duitse schrijver
Theresia Walser, een Duitse toneelschrijfster